Сойерс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Сойерс, Джазмин (род. 1994) — британская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжке в длину.
 Сойерс, Роберто (род. 1986) — коста-риканский легкоатлет, метатель молота.
 Сойерс, Ромейн (род. 1991) — футболист, выступает на позиции полузащитника.
 Сойерс, Чарльз (род. 1959) — американский учёный.